Андре́й Дёмкин:
 Дёмкин, Андрей Владимирович (род. 1952) — советский и российский историк.
 Дёмкин, Андрей Петрович (род. 1976) — российский футболист.